МаХА Рокс () — композитор, автор песен, вокалистка и гитаристка. MaHA Rocks является финалистом конкурса наиболее успешных молодых исполнителей «Hottest New Artist», проводимого под руководством американской организации ASCAP.

MaHA Rocks начала писать и исполнять музыку с 2011 года. Тогда впервые вышел её дебютный альбом «In My Mind». Через год одна из песен альбома «In My Mind» вошла в ТОП 100 лучших композиций года, по мнению слушателей берлинской радиостанции NBTMusicRadio (Берлин, Германия).

MaHA Rocks часто экспериментирует, пытаясь найти идеальное звучание. Свой дебютный альбом «In My Mind» она записала на Украине. Что же касается синглов, то их инструментальная часть записывалась в Нью-Йорке (США), а вокал — в Дубай (ОАЭ). MaHA Rocks также пробует себя в разных стилях музыки, таких как: рок, поп, блюз и джаз.

Песня «The Same Old Thing» в стиле поп, написанная американским композитором Kevin Nevel, была высоко оценена британским журналом Audiation Magazine и слушателями европейских и американских радиостанций.

«Безупречный вокал в этой песне сочетает в себе темные низкие ноты вместе со страстными верхами. Звучание MaHA Rocks уникальное. Сильный голос с эмоциональной подачей — просто замечательная музыка. Я несомненно буду ждать новых выпусков песен от эклектической украинской певицы MaHA Rocks» — Audiation magazine

Интервью MaHA Rocks для журнала VENTS

Музыкальное образование 
Музыкальный Беркли Колледж (), Бостон, США.

Дискография 
 Альбом «In My Mind» — 11.10.2011
 Сингл «Deep Trip» — 27.03.2014
 Сингл «In Mind» — 31.10.2014
 Сингл «The Same Old Thing» — 11.02.2015
 Сингл «I Saw God Today» — 20.04.2015

Примечания 

Рок-группы Украины